Tanjon' i Vohimena är en udde i Madagaskar. Den ligger i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Antananarivo.

Terrängen inåt land är kuperad österut, men åt nordost är den platt. Havet är nära Tanjon' i Vohimena åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Tanjon' i Vohimena.  

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Madagaskar